L'Homme de la publicité est une histoire de bande dessinée de Serge Gennaux et Hubuc, publiée pour la première fois en 1964 dans le  du journal Spirou, sous forme de mini-récit (numéroté deux-cent-trentième mini-récit).

Synopsis

Publications

Liens externes 

Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 1964
Histoire publiée en mini-récit